

Cinema
Faccia d'angelo (Baby Face Nelson) – film del 1957 diretto da Don Siegel sulla vita di Baby Face Nelson

Televisione
Faccia d'angelo – miniserie televisiva del 2012

Altro
Edoardo Contini – detto faccia d'angelo
Felice Maniero – detto faccia d'angelo